Rico Meinel (ur. 3 kwietnia 1974) – niemiecki skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1994/1995, kiedy zajął 31. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Największym sukcesem tego skoczka jest brązowy medal wywalczony drużynowo na mistrzostwach świata juniorów w 1992.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
sezon 1991/1992: -
sezon 1992/1993: -
sezon 1994/1995: 31
sezon 1995/1996: 61
sezon 1996/1997: 74

Puchar Świata w lotach narciarskich 
 Indywidualnie
 1994/1995: 30
 1996/1997: 34

Mistrzostwa świata juniorów 
Drużynowo
1992 Vuokatti (FIN) – brązowy medal

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1974